Mumbo Jumbo (personage), een figuur uit de spelserie Banjo-Kazooie
Mumbo Jumbo (achtbaan), een achtbaan in het Engelse Flamingo Land Theme Park & Zoo
Mumbo Jumbo (youtuber), een Brits youtuber

Zie ook 
MumboJumbo, een Amerikaans onafhankelijk ontwikkelaar van computerspellen